Albano se poate referi la:

 Albano Laziale, comună în Provincia Roma, Lazio din Italia
 Albano di Lucania, comună din provincia Potenza, regiunea Basilicata, Italia
 Albano Sant'Alessandro, comună din provincia Bergamo, Italia
 Albano Vercellese, comună în Provincia Vercelli, Italia